Cihlářský rybník je název mnoha rybníků, zpravidla souvisejících s nějakou cihelnou: 
 Cihlářský rybník (Tisá), rybník na přítoku Tisé v Tisé v okrese Ústí nad Labem
 Cihlářský rybník (Hořovice), rybník na Tihavě v Hořovicích v okrese Beroun
 Cihlářský rybník (Mirotice), rybník na Lučkovickém potoce v Miroticích v okrese Písek
 Cihlářský rybník (Střítež), rybník na přítoku Zlatého potoka ve Střížeži v okrese Jihlava
 Cihlářský rybník (Planá), rybník na přítok Planského potoka v Plané v okrese Tachov
 Cihlářský rybník (Nové Město na Moravě), rybník na přítoku Slavkovického potoka v Novém Městě na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou